Dagestan (russisch: Дагестан) steht für:

 Dagestan, russische Republik im Nordkaukasus (seit 1991)
 Dagestanische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik (Dagestanische ASSR), ehemalige autonome Sowjetrepublik (1921–1991)
 Dagestan (Schiff), russische Fregatte der Gepard-Klasse (Russland)
 Dagestan (Weinbrand), russischer Weinbrand

Daghestan bzw. Dagestan bezeichnet:
 (2297) Daghestan, nach der ehemaligen Sowjetrepublik benannter Asteroid